«Юные титаны, вперёд!» () — американский полнометражный мультфильм в жанре комедии, посвященный супергероям. Основан на телесериале «Юные титаны, вперёд!». Является совместным проектом Warner Animation Group и DC Entertainment при содействии Cartoon Network.

Это второй полнометражный мультфильм для коммерческого кинопроката, основанный на сериале Warner Bros. Animation после картины «Бэтмен: Маска Фантазма». Участие в проекте приняли актёры озвучивания: Скотт Менвиль, Хинден Уолш, Грег Сайпс, Хари Пейтон и Тара Стронг. Их роли совпадают с персонажами сериала. В озвучке также участвуют Уилл Арнетт и Кристен Белл. Премьера в кинотеатрах состоялась 27 июля 2018 года.

Сюжет 
Юным титанам кажется, что все популярные супергерои уже снялись в главных ролях в полнометражных фильмах, кроме них. Лидер команды Робин собирается исправить ситуацию. Он намерен стать главным героем фильма, а не помощником. Нужно лишь сделать так, чтобы лучший голливудский режиссер заметила Юных титанов. Вооружившись несколькими бесшабашными идеями и песней в сердце, Юные титаны отправляются в Голливуд, готовые воплотить свою мечту, несмотря на трудности. Но когда группу сбивает с пути злодей, вынашивающий маниакальный план по захвату Земли, все идет наперекосяк. Дружеские отношения и боевой дух команды слабеют, из-за чего под ударом оказывается сама судьба Юных титанов.

Персонажи 
 Робин () — лидер Юных титанов. У героя есть посох и другое оружие для борьбы с преступностью.
 Рэйвен () — полудемонесса и дочь могущественного демона Тригона.
 Киборг () — роботизированный гуманоид, наделенный огромной силой и способностью выпускать ракеты и другие снаряды из своего механического тела.
 Старфаер () — принцесса и член команды Юных титанов. Суперспособности — лазерные выстрелы из глаз и рук, огромная сила.
 Бист Бой () — член команды Юных титанов. Суперспособность — превращение в разных животных.
 Слэйд Уилсон или Детстроук () — суперзлодей и заклятый враг Робина.
 Джейд Уилсон () — известная кинематографистка, которую Юные титаны пытаются убедить снять о себе фильм.
 Аквамен (Aquaman) член Лиги справедливости.

Озвучивание ролей 
 Скотт Менвиль — Робин
 Тара Стронг — Рэйвен
 Хари Пейтон — Киборг
 Хинден Уолш — Старфаер
 Грег Сипес — Бист бой
 Уилл Арнетт — Слэйд Уилсон
 Кристен Белл — Джейд Уилсон
 Эрик Бауза — Аквамен

Производство 

В сентябре 2017 года компания Warner Bros. Pictures анонсировала мультфильм и дату его премьеры — 27 июля 2018 года. Через месяц были представлены название и тизер мультфильма. Также было объявлено, что Уилл Арнетт и Кристен Белл присоединились к актерскому составу.

10 января 2018 года представлен первый тизер мультфильма.

Первый показ 
Warner Bros. Pictures начнет показ мультфильма в кинотеатрах 27 июля 2018 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Мультфильмы США 2018 года
Мультфильмы Warner Bros.
Мультфильмы на английском языке
Экранизации комиксов DC
Мультфильмы о супергероях
Стэн Ли в культуре и искусстве